|-
|(110751)||2001 UH12|| align=right|14,9|| align=right|2,801|| align=right|0,122|| align=right|9,03|| align=right|4,687||MBA||24. října 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(110752)||2001 UT12|| align=right|15,9|| align=right|2,704|| align=right|0,146|| align=right|3,51|| align=right|4,446||MBA||24. října 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(110753)||2001 UW12|| align=right|16,2|| align=right|2,646|| align=right|0,254|| align=right|3,20|| align=right|4,304||MBA||24. října 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(110754)||2001 UB13|| align=right|16,0|| align=right|2,554|| align=right|0,241|| align=right|5,52|| align=right|4,081||MBA||24. října 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(110755)||2001 UT13|| align=right|15,3|| align=right|2,644|| align=right|0,048|| align=right|15,32|| align=right|4,298||MBA||24. října 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(110756)||2001 UN15|| align=right|14,9|| align=right|2,717|| align=right|0,117|| align=right|3,68|| align=right|4,478||MBA||25. října 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(110757)||2001 UA16|| align=right|17,0|| align=right|2,237|| align=right|0,250|| align=right|3,61|| align=right|3,344||MBA||25. října 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(110758)||2001 UF17|| align=right|15,8|| align=right|1,881|| align=right|0,095|| align=right|19,80|| align=right|2,580||MBA||23. října 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(110759)||2001 UR18|| align=right|15,0|| align=right|2,662|| align=right|0,174|| align=right|12,28|| align=right|4,343||MBA||16. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(110760)||2001 UH19|| align=right|14,7|| align=right|3,065|| align=right|0,123|| align=right|11,24|| align=right|5,365||MBA||16. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(110761)||2001 UM19|| align=right|15,5|| align=right|2,445|| align=right|0,190|| align=right|5,09|| align=right|3,823||MBA||16. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(110762)||2001 UP19|| align=right|15,4|| align=right|2,562|| align=right|0,077|| align=right|11,82|| align=right|4,100||MBA||16. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(110763)||2001 UL22|| align=right|15,6|| align=right|2,591|| align=right|0,041|| align=right|7,86|| align=right|4,169||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110764)||2001 UV22|| align=right|14,6|| align=right|2,629|| align=right|0,136|| align=right|12,14|| align=right|4,261||MBA||18. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110765)||2001 UK23|| align=right|15,1|| align=right|2,551|| align=right|0,057|| align=right|8,74|| align=right|4,074||MBA||18. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110766)||2001 UM23|| align=right|13,8|| align=right|3,067|| align=right|0,162|| align=right|16,01|| align=right|5,371||MBA||18. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110767)||2001 UB25|| align=right|14,9|| align=right|2,576|| align=right|0,131|| align=right|12,22|| align=right|4,133||MBA||18. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110768)||2001 UH26|| align=right|14,8|| align=right|2,528|| align=right|0,197|| align=right|10,27|| align=right|4,019||MBA||18. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110769)||2001 UJ26|| align=right|15,2|| align=right|2,616|| align=right|0,156|| align=right|11,00|| align=right|4,231||MBA||18. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110770)||2001 UC27|| align=right|15,1|| align=right|2,643|| align=right|0,096|| align=right|15,66|| align=right|4,296||MBA||16. října 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(110771)||2001 UQ27|| align=right|14,2|| align=right|2,686|| align=right|0,209|| align=right|28,58|| align=right|4,402||MBA||23. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110772)||2001 UY27|| align=right|15,8|| align=right|2,581|| align=right|0,049|| align=right|4,86|| align=right|4,145||MBA||16. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110773)||2001 UT28|| align=right|15,9|| align=right|2,732|| align=right|0,122|| align=right|14,33|| align=right|4,515||MBA||16. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110774)||2001 UT29|| align=right|15,0|| align=right|2,571|| align=right|0,045|| align=right|14,74|| align=right|4,121||MBA||16. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110775)||2001 UU29|| align=right|16,0|| align=right|2,559|| align=right|0,233|| align=right|7,11|| align=right|4,093||MBA||16. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110776)||2001 UY29|| align=right|14,7|| align=right|3,097|| align=right|0,129|| align=right|12,19|| align=right|5,449||MBA||16. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110777)||2001 UZ29|| align=right|14,6|| align=right|3,089|| align=right|0,139|| align=right|8,83|| align=right|5,429||MBA||16. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110778)||2001 UE30|| align=right|14,8|| align=right|3,100|| align=right|0,112|| align=right|11,79|| align=right|5,457||MBA||16. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110779)||2001 UG30|| align=right|15,6|| align=right|2,591|| align=right|0,162|| align=right|12,89|| align=right|4,170||MBA||16. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110780)||2001 UZ30|| align=right|13,8|| align=right|3,179|| align=right|0,212|| align=right|13,03|| align=right|5,666||MBA||16. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110781)||2001 UW31|| align=right|15,5|| align=right|2,549|| align=right|0,163|| align=right|13,55|| align=right|4,069||MBA||16. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110782)||2001 UC32|| align=right|15,8|| align=right|2,779|| align=right|0,083|| align=right|7,01|| align=right|4,633||MBA||16. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110783)||2001 UO32|| align=right|15,2|| align=right|2,761|| align=right|0,044|| align=right|7,08|| align=right|4,586||MBA||16. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110784)||2001 UL33|| align=right|14,5|| align=right|2,659|| align=right|0,125|| align=right|14,52|| align=right|4,336||MBA||16. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110785)||2001 UU33|| align=right|15,5|| align=right|2,540|| align=right|0,132|| align=right|7,15|| align=right|4,047||MBA||16. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110786)||2001 UB34|| align=right|15,6|| align=right|2,758|| align=right|0,122|| align=right|14,63|| align=right|4,579||MBA||16. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110787)||2001 UP34|| align=right|14,4|| align=right|2,733|| align=right|0,111|| align=right|7,80|| align=right|4,517||MBA||16. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110788)||2001 UW34|| align=right|15,0|| align=right|2,648|| align=right|0,079|| align=right|15,46|| align=right|4,309||MBA||16. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110789)||2001 UO35|| align=right|15,0|| align=right|2,669|| align=right|0,183|| align=right|12,72|| align=right|4,359||MBA||16. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110790)||2001 UV35|| align=right|15,6|| align=right|2,645|| align=right|0,162|| align=right|8,82|| align=right|4,301||MBA||16. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110791)||2001 UY35|| align=right|14,4|| align=right|2,630|| align=right|0,180|| align=right|12,97|| align=right|4,264||MBA||16. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110792)||2001 UJ36|| align=right|15,2|| align=right|2,787|| align=right|0,195|| align=right|8,74|| align=right|4,651||MBA||16. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110793)||2001 UZ36|| align=right|16,2|| align=right|2,763|| align=right|0,187|| align=right|9,40|| align=right|4,591||MBA||16. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110794)||2001 UF37|| align=right|15,0|| align=right|2,720|| align=right|0,102|| align=right|9,13|| align=right|4,485||MBA||16. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110795)||2001 UN37|| align=right|15,7|| align=right|2,541|| align=right|0,185|| align=right|12,59|| align=right|4,049||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110796)||2001 UW37|| align=right|15,5|| align=right|2,703|| align=right|0,048|| align=right|5,41|| align=right|4,443||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110797)||2001 UV38|| align=right|14,6|| align=right|3,150|| align=right|0,112|| align=right|4,93|| align=right|5,589||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110798)||2001 UZ38|| align=right|15,6|| align=right|2,741|| align=right|0,027|| align=right|5,21|| align=right|4,538||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110799)||2001 UF40|| align=right|15,7|| align=right|2,786|| align=right|0,042|| align=right|4,68|| align=right|4,650||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110800)||2001 UZ40|| align=right|15,7|| align=right|2,719|| align=right|0,118|| align=right|12,64|| align=right|4,482||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110801)||2001 UK41|| align=right|16,0|| align=right|2,629|| align=right|0,092|| align=right|13,16|| align=right|4,262||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110802)||2001 UQ41|| align=right|15,8|| align=right|3,135|| align=right|0,182|| align=right|2,96|| align=right|5,550||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110803)||2001 UR41|| align=right|15,7|| align=right|2,764|| align=right|0,054|| align=right|2,84|| align=right|4,594||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110804)||2001 US41|| align=right|15,7|| align=right|2,738|| align=right|0,112|| align=right|6,36|| align=right|4,531||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110805)||2001 UC42|| align=right|15,1|| align=right|2,783|| align=right|0,157|| align=right|13,74|| align=right|4,641||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110806)||2001 UY43|| align=right|15,6|| align=right|2,728|| align=right|0,067|| align=right|3,45|| align=right|4,505||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110807)||2001 UC45|| align=right|15,0|| align=right|2,740|| align=right|0,112|| align=right|13,79|| align=right|4,534||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110808)||2001 UE46|| align=right|15,4|| align=right|2,762|| align=right|0,066|| align=right|5,92|| align=right|4,590||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110809)||2001 UL46|| align=right|15,3|| align=right|2,713|| align=right|0,089|| align=right|2,41|| align=right|4,468||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110810)||2001 UC47|| align=right|15,8|| align=right|2,894|| align=right|0,060|| align=right|2,83|| align=right|4,922||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110811)||2001 UD47|| align=right|14,6|| align=right|3,161|| align=right|0,178|| align=right|5,14|| align=right|5,619||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110812)||2001 UR47|| align=right|16,6|| align=right|2,583|| align=right|0,089|| align=right|2,40|| align=right|4,150||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110813)||2001 UV47|| align=right|14,8|| align=right|2,717|| align=right|0,020|| align=right|6,19|| align=right|4,477||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110814)||2001 UA48|| align=right|15,1|| align=right|2,706|| align=right|0,062|| align=right|14,44|| align=right|4,450||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110815)||2001 UC48|| align=right|15,5|| align=right|2,662|| align=right|0,162|| align=right|11,49|| align=right|4,342||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110816)||2001 UM48|| align=right|15,7|| align=right|2,767|| align=right|0,152|| align=right|6,83|| align=right|4,603||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110817)||2001 UP48|| align=right|14,1|| align=right|2,781|| align=right|0,059|| align=right|13,00|| align=right|4,637||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110818)||2001 UR48|| align=right|15,1|| align=right|3,035|| align=right|0,123|| align=right|9,28|| align=right|5,287||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110819)||2001 UW49|| align=right|14,5|| align=right|3,164|| align=right|0,215|| align=right|11,00|| align=right|5,627||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110820)||2001 UC50|| align=right|15,2|| align=right|2,751|| align=right|0,094|| align=right|7,09|| align=right|4,561||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110821)||2001 UA51|| align=right|15,4|| align=right|2,694|| align=right|0,117|| align=right|13,80|| align=right|4,420||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110822)||2001 UN51|| align=right|13,9|| align=right|3,110|| align=right|0,268|| align=right|14,66|| align=right|5,484||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110823)||2001 UO51|| align=right|14,6|| align=right|2,581|| align=right|0,113|| align=right|10,75|| align=right|4,146||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110824)||2001 UO52|| align=right|15,6|| align=right|2,781|| align=right|0,079|| align=right|1,82|| align=right|4,638||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110825)||2001 UX53|| align=right|15,1|| align=right|2,670|| align=right|0,174|| align=right|4,06|| align=right|4,362||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110826)||2001 UN54|| align=right|15,6|| align=right|2,741|| align=right|0,189|| align=right|13,40|| align=right|4,537||MBA||18. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110827)||2001 UO54|| align=right|14,9|| align=right|2,711|| align=right|0,144|| align=right|8,76|| align=right|4,463||MBA||18. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110828)||2001 US54|| align=right|15,6|| align=right|2,679|| align=right|0,095|| align=right|13,09|| align=right|4,384||MBA||18. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110829)||2001 UT54|| align=right|12,5|| align=right|5,264|| align=right|0,021|| align=right|4,76|| align=right|12,08||JUT||20. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110830)||2001 UZ55|| align=right|15,5|| align=right|2,659|| align=right|0,149|| align=right|1,04|| align=right|4,334||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110831)||2001 UO57|| align=right|16,1|| align=right|2,989|| align=right|0,222|| align=right|0,45|| align=right|5,167||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110832)||2001 UA58|| align=right|12,7|| align=right|5,216|| align=right|0,026|| align=right|1,43|| align=right|11,92||JUT||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110833)||2001 UB59|| align=right|16,0|| align=right|2,641|| align=right|0,028|| align=right|4,19|| align=right|4,290||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110834)||2001 UF60|| align=right|15,5|| align=right|2,612|| align=right|0,188|| align=right|8,47|| align=right|4,220||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110835)||2001 UA65|| align=right|15,2|| align=right|2,753|| align=right|0,043|| align=right|5,19|| align=right|4,568||MBA||18. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110836)||2001 UH65|| align=right|14,7|| align=right|2,685|| align=right|0,124|| align=right|4,47|| align=right|4,400||MBA||18. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110837)||2001 UW65|| align=right|14,7|| align=right|2,644|| align=right|0,162|| align=right|4,75|| align=right|4,298||MBA||18. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110838)||2001 UK68|| align=right|15,9|| align=right|2,593|| align=right|0,058|| align=right|1,62|| align=right|4,175||MBA||20. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110839)||2001 UR68|| align=right|15,6|| align=right|2,644|| align=right|0,249|| align=right|13,97|| align=right|4,300||MBA||20. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110840)||2001 UZ71|| align=right|14,8|| align=right|3,078|| align=right|0,230|| align=right|14,96|| align=right|5,399||MBA||17. října 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(110841)||2001 UG72|| align=right|15,7|| align=right|2,679|| align=right|0,093|| align=right|12,27|| align=right|4,384||MBA||20. října 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(110842)||2001 UD73|| align=right|15,6|| align=right|3,044|| align=right|0,128|| align=right|2,48|| align=right|5,310||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110843)||2001 UK73|| align=right|15,7|| align=right|2,778|| align=right|0,109|| align=right|4,10|| align=right|4,631||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110844)||2001 UC74|| align=right|14,4|| align=right|3,219|| align=right|0,154|| align=right|15,63|| align=right|5,774||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110845)||2001 UE74|| align=right|14,8|| align=right|3,099|| align=right|0,145|| align=right|4,89|| align=right|5,454||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110846)||2001 UJ74|| align=right|15,2|| align=right|2,719|| align=right|0,141|| align=right|8,88|| align=right|4,482||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110847)||2001 UO74|| align=right|15,6|| align=right|2,582|| align=right|0,108|| align=right|10,24|| align=right|4,148||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110848)||2001 UV74|| align=right|15,6|| align=right|2,676|| align=right|0,083|| align=right|4,95|| align=right|4,377||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110849)||2001 UN75|| align=right|15,5|| align=right|2,754|| align=right|0,126|| align=right|4,53|| align=right|4,571||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110850)||2001 UY75|| align=right|14,4|| align=right|2,839|| align=right|0,140|| align=right|6,99|| align=right|4,782||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110851)||2001 UF76|| align=right|15,9|| align=right|2,522|| align=right|0,174|| align=right|4,15|| align=right|4,005||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110852)||2001 US76|| align=right|15,7|| align=right|2,768|| align=right|0,101|| align=right|6,12|| align=right|4,604||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110853)||2001 UT76|| align=right|13,4|| align=right|3,983|| align=right|0,148|| align=right|14,17|| align=right|7,947||HLD||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110854)||2001 UL77|| align=right|15,4|| align=right|2,697|| align=right|0,049|| align=right|7,27|| align=right|4,428||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110855)||2001 UO77|| align=right|15,6|| align=right|2,941|| align=right|0,032|| align=right|3,15|| align=right|5,042||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110856)||2001 UT77|| align=right|15,8|| align=right|2,700|| align=right|0,213|| align=right|4,67|| align=right|4,436||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110857)||2001 UQ79|| align=right|15,4|| align=right|3,023|| align=right|0,169|| align=right|2,10|| align=right|5,255||MBA||20. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110858)||2001 UR79|| align=right|16,4|| align=right|2,562|| align=right|0,129|| align=right|1,67|| align=right|4,100||MBA||20. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110859)||2001 UW79|| align=right|13,1|| align=right|5,130|| align=right|0,073|| align=right|3,24|| align=right|11,62||JUT||20. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110860)||2001 UE82|| align=right|15,7|| align=right|2,685|| align=right|0,039|| align=right|6,54|| align=right|4,400||MBA||20. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110861)||2001 UH82|| align=right|14,9|| align=right|2,873|| align=right|0,040|| align=right|7,01|| align=right|4,870||MBA||20. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110862)||2001 UM83|| align=right|15,1|| align=right|2,652|| align=right|0,087|| align=right|14,58|| align=right|4,319||MBA||20. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110863)||2001 UN85|| align=right|16,7|| align=right|2,617|| align=right|0,148|| align=right|3,06|| align=right|4,232||MBA||16. října 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(110864)||2001 UG89|| align=right|14,0|| align=right|2,594|| align=right|0,115|| align=right|14,65|| align=right|4,178||MBA||22. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(110865)||2001 UL89|| align=right|15,5|| align=right|2,640|| align=right|0,112|| align=right|12,28|| align=right|4,289||MBA||22. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(110866)||2001 UH91|| align=right|16,2|| align=right|2,629|| align=right|0,143|| align=right|3,55|| align=right|4,261||MBA||23. října 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(110867)||2001 UE93|| align=right|15,9|| align=right|2,664|| align=right|0,040|| align=right|15,20|| align=right|4,348||MBA||19. října 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(110868)||2001 UP93|| align=right|14,7|| align=right|3,167|| align=right|0,312|| align=right|15,16|| align=right|5,635||MBA||19. října 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(110869)||2001 UA94|| align=right|16,3|| align=right|2,695|| align=right|0,164|| align=right|12,86|| align=right|4,423||MBA||19. října 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(110870)||2001 UE94|| align=right|15,3|| align=right|2,721|| align=right|0,166|| align=right|13,62|| align=right|4,487||MBA||19. října 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(110871)||2001 UH94|| align=right|14,3|| align=right|3,089|| align=right|0,211|| align=right|17,38|| align=right|5,429||MBA||19. října 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(110872)||2001 UJ94|| align=right|14,4|| align=right|3,098|| align=right|0,033|| align=right|10,93|| align=right|5,453||MBA||19. října 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(110873)||2001 US94|| align=right|15,1|| align=right|2,688|| align=right|0,217|| align=right|12,49|| align=right|4,407||MBA||19. října 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(110874)||2001 UQ96|| align=right|15,6|| align=right|2,864|| align=right|0,134|| align=right|3,65|| align=right|4,846||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110875)||2001 UM97|| align=right|16,4|| align=right|2,634|| align=right|0,131|| align=right|7,74|| align=right|4,273||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110876)||2001 UX98|| align=right|14,9|| align=right|2,723|| align=right|0,099|| align=right|8,23|| align=right|4,492||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110877)||2001 UY98|| align=right|16,1|| align=right|2,958|| align=right|0,135|| align=right|4,30|| align=right|5,088||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110878)||2001 UA99|| align=right|15,2|| align=right|2,692|| align=right|0,089|| align=right|3,51|| align=right|4,417||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110879)||2001 UL99|| align=right|17,2|| align=right|2,642|| align=right|0,125|| align=right|1,93|| align=right|4,293||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110880)||2001 UP101|| align=right|16,5|| align=right|2,581|| align=right|0,121|| align=right|2,65|| align=right|4,146||MBA||20. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110881)||2001 US102|| align=right|15,8|| align=right|2,661|| align=right|0,053|| align=right|3,46|| align=right|4,339||MBA||20. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110882)||2001 UF104|| align=right|15,9|| align=right|2,904|| align=right|0,015|| align=right|1,82|| align=right|4,948||MBA||20. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110883)||2001 UY107|| align=right|15,2|| align=right|3,003|| align=right|0,035|| align=right|1,44|| align=right|5,202||MBA||20. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110884)||2001 UE109|| align=right|14,3|| align=right|2,863|| align=right|0,131|| align=right|14,64|| align=right|4,843||MBA||20. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110885)||2001 UM109|| align=right|16,0|| align=right|3,061|| align=right|0,307|| align=right|1,72|| align=right|5,355||MBA||20. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110886)||2001 UG111|| align=right|16,0|| align=right|2,559|| align=right|0,065|| align=right|2,44|| align=right|4,094||MBA||21. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110887)||2001 UM111|| align=right|15,9|| align=right|2,802|| align=right|0,076|| align=right|2,92|| align=right|4,691||MBA||21. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110888)||2001 UX111|| align=right|15,2|| align=right|2,769|| align=right|0,050|| align=right|7,10|| align=right|4,606||MBA||21. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110889)||2001 UA112|| align=right|16,8|| align=right|2,308|| align=right|0,174|| align=right|5,23|| align=right|3,507||MBA||21. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110890)||2001 UO112|| align=right|15,3|| align=right|2,689|| align=right|0,133|| align=right|5,50|| align=right|4,409||MBA||21. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110891)||2001 UD113|| align=right|15,5|| align=right|2,629|| align=right|0,152|| align=right|4,54|| align=right|4,263||MBA||21. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110892)||2001 UP113|| align=right|16,3|| align=right|2,336|| align=right|0,133|| align=right|11,21|| align=right|3,570||MBA||22. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110893)||2001 UY113|| align=right|15,6|| align=right|2,910|| align=right|0,037|| align=right|1,97|| align=right|4,962||MBA||22. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110894)||2001 UP114|| align=right|15,3|| align=right|2,859|| align=right|0,111|| align=right|1,79|| align=right|4,834||MBA||22. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110895)||2001 US115|| align=right|16,3|| align=right|2,702|| align=right|0,079|| align=right|2,46|| align=right|4,442||MBA||22. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110896)||2001 UT115|| align=right|15,3|| align=right|2,778|| align=right|0,008|| align=right|6,94|| align=right|4,630||MBA||22. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110897)||2001 UG116|| align=right|16,5|| align=right|2,720|| align=right|0,050|| align=right|1,98|| align=right|4,486||MBA||22. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110898)||2001 UK116|| align=right|15,3|| align=right|2,703|| align=right|0,046|| align=right|6,57|| align=right|4,444||MBA||22. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110899)||2001 UE117|| align=right|15,6|| align=right|2,637|| align=right|0,043|| align=right|1,20|| align=right|4,282||MBA||22. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110900)||2001 UJ117|| align=right|15,0|| align=right|2,697|| align=right|0,177|| align=right|2,72|| align=right|4,429||MBA||22. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110901)||2001 UB120|| align=right|15,8|| align=right|2,913|| align=right|0,073|| align=right|3,23|| align=right|4,970||MBA||22. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110902)||2001 UN120|| align=right|15,9|| align=right|2,558|| align=right|0,115|| align=right|7,48|| align=right|4,091||MBA||22. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110903)||2001 UE121|| align=right|16,2|| align=right|2,605|| align=right|0,218|| align=right|3,00|| align=right|4,204||MBA||22. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110904)||2001 US121|| align=right|14,8|| align=right|2,736|| align=right|0,087|| align=right|5,22|| align=right|4,524||MBA||22. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110905)||2001 UZ121|| align=right|14,3|| align=right|3,187|| align=right|0,200|| align=right|12,74|| align=right|5,689||MBA||22. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110906)||2001 UO122|| align=right|15,3|| align=right|2,712|| align=right|0,064|| align=right|3,36|| align=right|4,466||MBA||22. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110907)||2001 UX122|| align=right|14,9|| align=right|2,858|| align=right|0,182|| align=right|2,23|| align=right|4,830||MBA||22. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110908)||2001 UR123|| align=right|15,5|| align=right|2,584|| align=right|0,274|| align=right|15,30|| align=right|4,153||MBA||22. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(110909)||2001 UZ123|| align=right|15,7|| align=right|2,649|| align=right|0,218|| align=right|12,25|| align=right|4,312||MBA||22. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(110910)||2001 UC125|| align=right|15,2|| align=right|2,627|| align=right|0,075|| align=right|12,47|| align=right|4,257||MBA||22. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(110911)||2001 UM125|| align=right|15,4|| align=right|2,969|| align=right|0,091|| align=right|13,56|| align=right|5,115||MBA||22. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(110912)||2001 UB126|| align=right|14,9|| align=right|2,633|| align=right|0,173|| align=right|14,01|| align=right|4,273||MBA||23. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(110913)||2001 UF126|| align=right|15,7|| align=right|2,724|| align=right|0,098|| align=right|13,18|| align=right|4,495||MBA||23. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(110914)||2001 UV127|| align=right|14,8|| align=right|2,530|| align=right|0,193|| align=right|13,17|| align=right|4,023||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110915)||2001 UE131|| align=right|15,9|| align=right|2,725|| align=right|0,061|| align=right|5,82|| align=right|4,497||MBA||20. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110916)||2001 UX133|| align=right|15,2|| align=right|2,638|| align=right|0,119|| align=right|12,35|| align=right|4,284||MBA||21. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110917)||2001 UH135|| align=right|15,2|| align=right|2,697|| align=right|0,234|| align=right|4,84|| align=right|4,429||MBA||22. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110918)||2001 UP135|| align=right|14,3|| align=right|3,197|| align=right|0,123|| align=right|5,57|| align=right|5,715||MBA||22. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110919)||2001 UF140|| align=right|15,7|| align=right|2,755|| align=right|0,012|| align=right|2,89|| align=right|4,571||MBA||23. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110920)||2001 UC141|| align=right|15,5|| align=right|2,678|| align=right|0,094|| align=right|4,05|| align=right|4,381||MBA||23. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110921)||2001 UX141|| align=right|13,6|| align=right|3,959|| align=right|0,078|| align=right|9,51|| align=right|7,876||HLD||23. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110922)||2001 UZ142|| align=right|16,1|| align=right|2,746|| align=right|0,120|| align=right|5,57|| align=right|4,549||MBA||23. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110923)||2001 UQ144|| align=right|15,8|| align=right|2,683|| align=right|0,137|| align=right|11,36|| align=right|4,394||MBA||23. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110924)||2001 UV144|| align=right|15,7|| align=right|3,090|| align=right|0,052|| align=right|1,70|| align=right|5,431||MBA||23. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110925)||2001 UN145|| align=right|15,5|| align=right|2,690|| align=right|0,087|| align=right|3,36|| align=right|4,412||MBA||23. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110926)||2001 UY145|| align=right|16,0|| align=right|2,661|| align=right|0,119|| align=right|2,74|| align=right|4,341||MBA||23. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110927)||2001 UB146|| align=right|16,2|| align=right|2,730|| align=right|0,091|| align=right|3,60|| align=right|4,509||MBA||23. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110928)||2001 UE146|| align=right|15,6|| align=right|2,952|| align=right|0,100|| align=right|2,57|| align=right|5,070||MBA||23. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110929)||2001 UC147|| align=right|15,9|| align=right|2,443|| align=right|0,146|| align=right|2,54|| align=right|3,818||MBA||23. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110930)||2001 UQ147|| align=right|16,3|| align=right|2,885|| align=right|0,106|| align=right|2,32|| align=right|4,899||MBA||23. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110931)||2001 UT149|| align=right|15,8|| align=right|2,716|| align=right|0,119|| align=right|4,26|| align=right|4,474||MBA||23. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110932)||2001 UC151|| align=right|16,0|| align=right|2,733|| align=right|0,159|| align=right|13,32|| align=right|4,517||MBA||23. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110933)||2001 UC152|| align=right|15,4|| align=right|2,640|| align=right|0,077|| align=right|2,88|| align=right|4,289||MBA||23. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110934)||2001 UR152|| align=right|15,3|| align=right|2,700|| align=right|0,073|| align=right|2,74|| align=right|4,435||MBA||23. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110935)||2001 UU152|| align=right|15,6|| align=right|2,917|| align=right|0,038|| align=right|1,30|| align=right|4,982||MBA||23. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110936)||2001 UX152|| align=right|15,3|| align=right|2,663|| align=right|0,079|| align=right|3,60|| align=right|4,346||MBA||23. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110937)||2001 UF153|| align=right|15,4|| align=right|2,682|| align=right|0,100|| align=right|2,03|| align=right|4,393||MBA||23. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110938)||2001 UK153|| align=right|15,8|| align=right|2,560|| align=right|0,161|| align=right|14,09|| align=right|4,096||MBA||23. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110939)||2001 UT153|| align=right|15,0|| align=right|2,780|| align=right|0,177|| align=right|9,82|| align=right|4,634||MBA||23. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110940)||2001 UV153|| align=right|14,4|| align=right|2,735|| align=right|0,109|| align=right|9,99|| align=right|4,523||MBA||23. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110941)||2001 UE154|| align=right|15,1|| align=right|2,578|| align=right|0,060|| align=right|8,63|| align=right|4,140||MBA||23. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110942)||2001 UU154|| align=right|15,3|| align=right|2,791|| align=right|0,106|| align=right|4,66|| align=right|4,662||MBA||23. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110943)||2001 UC155|| align=right|14,9|| align=right|2,747|| align=right|0,095|| align=right|8,32|| align=right|4,551||MBA||23. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110944)||2001 UJ155|| align=right|14,1|| align=right|2,586|| align=right|0,112|| align=right|10,69|| align=right|4,159||MBA||23. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110945)||2001 UQ155|| align=right|15,6|| align=right|2,750|| align=right|0,144|| align=right|10,07|| align=right|4,559||MBA||23. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110946)||2001 UR155|| align=right|15,5|| align=right|2,814|| align=right|0,082|| align=right|3,61|| align=right|4,720||MBA||23. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110947)||2001 UW155|| align=right|15,1|| align=right|2,659|| align=right|0,059|| align=right|3,20|| align=right|4,335||MBA||23. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110948)||2001 UY155|| align=right|16,0|| align=right|2,726|| align=right|0,078|| align=right|1,25|| align=right|4,501||MBA||23. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110949)||2001 UJ156|| align=right|14,9|| align=right|3,239|| align=right|0,172|| align=right|2,07|| align=right|5,828||MBA||23. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110950)||2001 US158|| align=right|16,1|| align=right|2,917|| align=right|0,068|| align=right|3,12|| align=right|4,982||MBA||23. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110951)||2001 UE160|| align=right|15,8|| align=right|2,707|| align=right|0,050|| align=right|2,02|| align=right|4,453||MBA||23. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110952)||2001 UV160|| align=right|15,3|| align=right|2,884|| align=right|0,008|| align=right|3,05|| align=right|4,896||MBA||23. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110953)||2001 UA162|| align=right|14,9|| align=right|2,739|| align=right|0,100|| align=right|6,84|| align=right|4,532||MBA||23. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110954)||2001 UT163|| align=right|14,3|| align=right|3,173|| align=right|0,042|| align=right|15,61|| align=right|5,650||MBA||17. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(110955)||2001 UV164|| align=right|15,8|| align=right|2,593|| align=right|0,193|| align=right|13,38|| align=right|4,175||MBA||23. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(110956)||2001 UW164|| align=right|15,8|| align=right|2,606|| align=right|0,106|| align=right|13,30|| align=right|4,205||MBA||23. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(110957)||2001 UG165|| align=right|16,5|| align=right|2,562|| align=right|0,103|| align=right|10,40|| align=right|4,100||MBA||23. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(110958)||2001 UH167|| align=right|14,9|| align=right|2,604|| align=right|0,054|| align=right|11,59|| align=right|4,201||MBA||19. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110959)||2001 UT167|| align=right|15,4|| align=right|2,618|| align=right|0,086|| align=right|14,86|| align=right|4,236||MBA||19. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110960)||2001 UC168|| align=right|14,5|| align=right|2,610|| align=right|0,062|| align=right|12,36|| align=right|4,217||MBA||19. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110961)||2001 UW168|| align=right|13,5|| align=right|3,108|| align=right|0,204|| align=right|18,20|| align=right|5,479||MBA||19. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110962)||2001 UH169|| align=right|14,4|| align=right|2,604|| align=right|0,120|| align=right|23,58|| align=right|4,202||MBA||19. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110963)||2001 UK170|| align=right|15,2|| align=right|2,638|| align=right|0,163|| align=right|4,11|| align=right|4,284||MBA||21. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110964)||2001 UW170|| align=right|16,1|| align=right|2,830|| align=right|0,078|| align=right|1,14|| align=right|4,761||MBA||21. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110965)||2001 UX170|| align=right|15,0|| align=right|2,803|| align=right|0,094|| align=right|3,98|| align=right|4,693||MBA||21. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110966)||2001 UO171|| align=right|14,8|| align=right|3,456|| align=right|0,122|| align=right|11,31|| align=right|6,424||MBA||23. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110967)||2001 UZ171|| align=right|15,9|| align=right|2,635|| align=right|0,103|| align=right|3,95|| align=right|4,277||MBA||18. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(110968)||2001 UZ172|| align=right|15,0|| align=right|3,058|| align=right|0,144|| align=right|2,16|| align=right|5,346||MBA||18. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(110969)||2001 UE177|| align=right|16,4|| align=right|2,646|| align=right|0,147|| align=right|2,86|| align=right|4,303||MBA||21. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110970)||2001 UK177|| align=right|15,7|| align=right|2,543|| align=right|0,147|| align=right|6,97|| align=right|4,055||MBA||21. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110971)||2001 UM177|| align=right|16,0|| align=right|2,795|| align=right|0,066|| align=right|0,92|| align=right|4,671||MBA||21. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110972)||2001 UF178|| align=right|14,4|| align=right|3,154|| align=right|0,121|| align=right|12,71|| align=right|5,600||MBA||23. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(110973)||2001 UJ178|| align=right|15,0|| align=right|2,758|| align=right|0,175|| align=right|10,19|| align=right|4,580||MBA||23. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(110974)||2001 UP179|| align=right|15,0|| align=right|2,670|| align=right|0,162|| align=right|12,59|| align=right|4,361||MBA||26. října 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(110975)||2001 UU179|| align=right|15,2|| align=right|2,609|| align=right|0,167|| align=right|13,88|| align=right|4,213||MBA||26. října 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(110976)||2001 UJ182|| align=right|14,7|| align=right|3,093|| align=right|0,104|| align=right|8,99|| align=right|5,440||MBA||16. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(110977)||2001 UK183|| align=right|16,1|| align=right|2,595|| align=right|0,185|| align=right|6,21|| align=right|4,180||MBA||16. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(110978)||2001 UB184|| align=right|15,5|| align=right|2,697|| align=right|0,135|| align=right|10,77|| align=right|4,427||MBA||16. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110979)||2001 UL187|| align=right|16,2|| align=right|2,570|| align=right|0,142|| align=right|4,64|| align=right|4,119||MBA||17. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(110980)||2001 UW187|| align=right|15,3|| align=right|2,779|| align=right|0,049|| align=right|6,75|| align=right|4,632||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110981)||2001 UN188|| align=right|15,9|| align=right|2,817|| align=right|0,073|| align=right|7,14|| align=right|4,728||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110982)||2001 UA189|| align=right|14,5|| align=right|2,976|| align=right|0,183|| align=right|15,22|| align=right|5,132||MBA||18. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110983)||2001 UF189|| align=right|14,3|| align=right|3,211|| align=right|0,108|| align=right|12,16|| align=right|5,753||MBA||18. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110984)||2001 UV189|| align=right|15,5|| align=right|2,581|| align=right|0,124|| align=right|5,09|| align=right|4,145||MBA||18. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(110985)||2001 UV191|| align=right|15,4|| align=right|2,700|| align=right|0,152|| align=right|14,60|| align=right|4,435||MBA||18. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110986)||2001 UE192|| align=right|14,6|| align=right|2,686|| align=right|0,088|| align=right|10,26|| align=right|4,402||MBA||18. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110987)||2001 UT192|| align=right|15,3|| align=right|2,673|| align=right|0,081|| align=right|13,38|| align=right|4,370||MBA||18. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110988)||2001 UJ193|| align=right|16,1|| align=right|2,598|| align=right|0,154|| align=right|12,24|| align=right|4,186||MBA||18. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110989)||2001 US197|| align=right|14,4|| align=right|2,931|| align=right|0,144|| align=right|16,92|| align=right|5,018||MBA||19. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(110990)||2001 UH202|| align=right|16,1|| align=right|2,816|| align=right|0,107|| align=right|2,76|| align=right|4,724||MBA||19. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(110991)||2001 UG204|| align=right|14,9|| align=right|2,734|| align=right|0,174|| align=right|7,50|| align=right|4,519||MBA||19. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(110992)||2001 UJ204|| align=right|16,3|| align=right|2,648|| align=right|0,077|| align=right|2,50|| align=right|4,309||MBA||19. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(110993)||2001 UO205|| align=right|16,0|| align=right|2,730|| align=right|0,190|| align=right|5,03|| align=right|4,510||MBA||19. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(110994)||2001 UC213|| align=right|15,4|| align=right|2,537|| align=right|0,267|| align=right|13,69|| align=right|4,040||MBA||22. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(110995)||2001 UD213|| align=right|17,8|| align=right|2,571|| align=right|0,152|| align=right|13,70|| align=right|4,121||MBA||22. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(110996)||2001 UE213|| align=right|14,8|| align=right|2,706|| align=right|0,167|| align=right|13,74|| align=right|4,451||MBA||23. října 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(110997)||2001 UT216|| align=right|16,3|| align=right|2,981|| align=right|0,074|| align=right|2,15|| align=right|5,145||MBA||24. října 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(110998)||2001 UF219|| align=right|15,0|| align=right|2,617|| align=right|0,034|| align=right|16,15|| align=right|4,232||MBA||20. října 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(110999)||2001 UO219|| align=right|15,2|| align=right|2,753|| align=right|0,211|| align=right|15,33|| align=right|4,566||MBA||16. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111000)||2001 UT219|| align=right|14,7|| align=right|3,087|| align=right|0,069|| align=right|11,33|| align=right|5,424||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. - klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
HLD – Hildina skupina,
JUT – Jupiterův troján,
MBA – planetka v hlavním pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek